Kiadarbandsari ist der Familienname folgender Personen:

 Fatemeh Kiadarbandsari (* 1982), iranische Skirennläuferin
 Naghmeh Kiadarbandsari (* 1997), iranische Grasskiläuferin
 Reza Kiadarbandsari (* 1994), iranischer Grasskiläufer